Casa d'Olesa, família aristocràtica de Mallorca i de l'extint Regne de Mallorca
 Olesa de Bonesvalls, municipi de la comarca de l'Alt Penedès
 Olesa de Montserrat, municipi de la comarca del Baix Llobregat